Государственные экзамены (сокращённо — госэкзамены, в просторечии — госы) — экзамены, принимаемые государственной комиссией с целью допущения экзаменуемого к выполнению какой-либо профессиональной деятельности или занятию какой-либо должности. Также к этому понятию относятся:

 Единый государственный экзамен — школьные экзамены, сдаваемые выпускниками школ
 Основной государственный экзамен — школьные экзамены, сдаваемые учениками 9-го класса
 Кэцзюй — официальное название государственных экзаменов системы конфуцианского образования